El término Tokmak puede referirse a:

Geografía 

 Río Molochna, antiguamente denominado por los nogayos como Tokmak.

Kirguistán 

 Tokmok, escrito en ruso como Tokmak, ciudad situada en la provincia de Chuy (Kirguistán).

Ucrania 
 Tokmak, ciudad situada en el óblast de Zaporiyia (Ucrania).

Uzbekistán 
 Tokmak, asentamiento urbano situado en la República Autónoma de Karakalpakistán (Uzbekistán).